Itivdleq kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Itilleq, ort, Qeqqata, 
 Itilleq (ö), Kujalleq, 

Robotskapade Grönlandförgreningar